Алекса́ндр Огнёв: Огнёв, Александр Васильевич (1925—2016) — советский и российский писатель и критик.
 Огнёв, Александр Иванович (1884—1925) — русский философ-спиритуалист.